User (englisch „Benutzer, Anwender, Verwender“, auch Plural) steht für:
 Benutzer, eine reale Person, die Computer nutzt
 Endbenutzer, im IT-Bereich eine Person, die von Dritten bereitgestellte Produkte verwendet
 Benutzerkonto, ein Account mit Zugriffsrechten auf Computer oder Software
 Mitglied einer Online-Community

User ist Name oder Namensbestandteil von altägyptischen Namen:
 Amunuser, kurz User, Wesir unter Thutmosis III. und Hatschepsut (≈ 1515–1449 v. Chr.)
 User (Gaufürst), Gaufürst in der Ersten Zwischenzeit (≈ 2200 v. Chr.)
 Userkaf König/Pharao im Alten Reich (regierte ≈ 2500–2490 v. Chr.)
 Userkare, Weserkare, König/Pharao im Alten Reich (regierte ≈ 2300 v. Chr.)

Siehe auch:

 User Group (Begriffsklärung)
 Key-User (Softwareeinführer)
 Anwender (veranlasste Benutzung)